Отрицательный отбор (политика)
 Естественный отбор#Отсекающий отбор

Отрицательный отбор